Шелах — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шелах, Офер  (род. 1960) — израильский журналист и политик, депутат кнессета 19-го созыва от партии Йеш Атид.
 Шелах, Сахарон — израильский математик, профессор Еврейского университета в Иерусалиме и Рутгерского университета в Нью-Джерси.